La Nuit du carrefour est un roman de Georges Simenon publié en 1931. Il a été adapté à plusieurs reprises, parmi lesquelles :
 La Nuit du carrefour, film français de Jean Renoir sorti en 1932 ;
 La Nuit du carrefour, téléthéâtre québécois réalisé par Jean Faucher diffusé en 1956 dans Quatuor à Radio-Canada ;
 La Nuit du carrefour, téléfilm français de François Villiers diffusé en 1969 ;
 La Nuit du carrefour, téléfilm français de Stéphane Bertin diffusé en 1984 ;
 Maigret et la Nuit du carrefour, téléfilm français d'Alain Tasma diffusé en 1992.